«Скорук» () — украинский футбольный клуб из посёлка Томаковка Днепропетровской области. С сезона 2021/22 выступает в чемпионате Украины. После получения профессионального статуса представляет Никопольский район

История 
Клуб был основан в 2000 году, в Томаковке, руководителем местного фермерского предприятия Анатолием Скоруком и был назван в его честь. В 2012 году Анатолий Скорук погиб в автокатастрофе, после чего клуб возглавил его сын, Максим (в прошлом — игрок «Скорука»), а его жена и мать Максима Скорука, Тамара Скорук, стала вице-президентом.

С 2002 года команда регулярно участвовала в чемпионате Днепропетровской области, однако первого значительного результата добилась только в 2015 году, когда завоевала бронзовые награды первенства. В 2019 году клуб впервые стал чемпионом области. В сезоне 2019/20 «Скорук» впервые принял участие в любительском чемпионате Украины. В 2021 году команда прошла аттестацию для участия во Второй лиге чемпионата Украины. Первую игру на профессиональном уровне «Скорук» провёл 25 июля 2021 года в Днепре, против местной «Перемоги». Дебютный матч клуба во второй лиге закончился нулевой ничьей.

Осеннюю часть своего первого сезона в профессиональных соревнованиях «Скорук» закончил на второй позиции в турнирной таблице своей группы, а затем чемпионат был прерван из начавшегося вторжения в Украину российских войск. В следующем сезоне клуб начал выступления в Первой лиге

Стадион 
Выступая в областных соревнованиях, команда проводила матчи на стадионе «Колос» им. А. Скорука в Томаковке. Заявившись в любительский чемпионат Украины клуб перебрался на «Олимпийские резервы» в Днепре, а позже — на стадион «Покровское», в одноимённом селе возле Никополя. После начала выступлений во второй лиге, команда стала играть на стадионе «Электрометаллург» в Никополе. В 2022 году, из-за боевых действий и обстрелов Никополя российским войсками, клуб принимал гостей на стадионе «Центральный» в Умани.

Достижения 
 Чемпионат Днепропетровской области
 Победитель (2): 2019, 2020/21
 Серебряный призёр: 2018
 Бронзовый призёр (2): 2015, 2016
 Кубок Днепропетровской области
 Обладатель: 2020/21
 Финалист (2): 2018, 2019

Состав 
Состав команды в первой половине сезона 2022/23

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство 
 Президент: Максим Скорук
 Вице-президент: Тамара Скорук
 Директор клуба: Александр Степанов
 Начальник команды: Максим Мирный
 Администратор: Анатолий Попович

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Александр Степанов
 Тренер: Александр Бобровский
 Тренер: Александр Шипа

Главные тренеры 
 Савва Рудич (2000—2009)
 Александр Степанов (2010—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 
 
 
 
 

Футбольные клубы Днепропетровской области
Никопольский район